Парламентские выборы в Косово состоялись 27 ноября 2001 года, и являются первыми парламентскими выборами в Косово.

Результаты 

Выборы в Косове
Ноябрь 2001 года
Косово
2001 год в Косово